Sleepy Hollow se poate referi la:

Locuri
În geografie
 Sleepy Hollow, Marin County, California
 Sleepy Hollow, San Bernardino County, California
 Sleepy Hollow, Illinois
 Sleepy Hollow, New York (fosta  North Tarrytown)
 Sleepy Hollow, Virginia

În spațiul cosmic
 Sleepy Hollow (Marte), o depresiune de mică adâncime de pe planeta Marte

În media
 "The Legend of Sleepy Hollow", (Legenda călărețului fără cap)  o povestire din 1820 de Washington Irving
 Sleepy Hollow (film) (Legenda călărețului fără cap), un film din 1999 de Tim Burton 
 Sleepy Hollow (serial TV), un serial american din 2013